

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Kuźniczka – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Kuźniczka – część miasta Krzepice
 Kuźniczka – część miasta Sośnicowice
 Kuźniczka – część wsi Kuźnice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Kuźniczka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa
 Kuźniczka – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka 
 Kuźniczka – część wsi Oblęgór w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Kuźniczka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń